Алекса́ндр Нау́менко:
 Науменко, Александр Анатольевич (род. 1956) — российский оперный певец (бас).
 Науменко, Александр Евгеньевич (род. 1997) — российский футболист.
 Науменко, Александр Петрович (род. 1961) — руководитель НОАП НПЦ «Динамика», доктор наук, профессор.